

Toponyme 
 Castella, census-designated place américaine située en Californie.
 Castella est une commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne.
 Quattro Castella est une commune italienne de la région Émilie-Romagne.

Personnes 
 André Castella (1805-1873), est une personnalité politique suisse.
 Antonio de Sentmenat y Castellá (1734-1806), est un cardinal espagnol.
 Didier Castella (1970), est une personnalité politique suisse.
 Gérard Castella (né en 1953), est un entraîneur français de football.
 Jean-Edouard de Castella (1881-1966), est un artiste-peintre suisse.
 Nicolas Antoine Xavier Castella de Berlens (1767-1830), est un général suisse.
 Simon Nicolas Constantin de Castella (1733-1816), est un général suisse.
 Pierre François Gilbert Castella (1751-1825), est un général français.
 Robert De Castella (né en 1957), est un marathonien australien.
 Sébastien Castella (né en 1983), est un matador français.

Autres 
 Castella, un gâteau japonais.
 Sebastián Castella, chanson à la gloire du matador.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme